El topónimo Gastrar puede hacer referencia a:

 Gastrar (Boqueijón), parroquia civil española del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Gastrar (Carballo), aldea española de la parroquia de Rus, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.